Die nachfolgende Liste enthält alle Länderspiele der Fußballnationalmannschaft der Amerikanischen Jungferninseln der Männer seit der Gründung des Fußballverbandes der Amerikanischen Jungferninseln, der United States Virgin Islands Soccer Federation (USVISF), im Jahr 1992. Ihr erstes offizielles Länderspiel bestritten die Amerikanischen Jungferninseln am 21. März 1998 gegen die Britischen Jungferninseln. Bisher wurden 44 Länderspiele ausgetragen, von denen jedoch fünf von der FIFA nicht anerkannt werden. Diese sind das erste Spiel, welches vor dem FIFA-Beitritt der USVISF stattfand, sowie vier weitere Spiele gegen Bonaire, Guadeloupe, Saint-Martin und Sint Maarten, deren Nationalverbände kein FIFA-Mitglied sind.

Länderspielübersicht 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 abg. = Spielabbruch
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

Statistik 
In der Statistik werden nur die offiziellen Länderspiele berücksichtigt.

Legende
 Sp. = Spiele
 Sg. = Siege
 Uts. = Unentschieden
 Ndl. = Niederlagen
 Hintergrundfarbe grün = positive Bilanz
 Hintergrundfarbe gelb = ausgeglichene Bilanz
 Hintergrundfarbe rot = negative Bilanz

Gegner

Kontinentalverbände

Anlässe

Spielarten

Austragungsorte

Spielergebnisse

Siehe auch 
 Fußballnationalmannschaft der Amerikanischen Jungferninseln

Weblinks 
 Länderspielübersicht FIFA
 Länderspielübersicht RSSSF
 Länderspielübersicht World Football Elo Ratings

Amerikanische Jungferninseln
!Landerspiele